Льезон (от  — «связь, соединение»):
 Льезон — фонетическое явление во французском языке.
 Льезон — жидкая смесь в кулинарии.